Mistrovství světa v plavání v roce 2011 byl v pořadí čtrnáctý světový šampionát v plavání. Konal se ve dnech 16. až 31. července 2011 v čínském městě Šanghaj.

O pořadateli šampionátu bylo Mezinárodní plaveckou federací rozhodnuto během mistrovství světa v roce 2007. Hlavním protikandidátem bylo katarské Dauhá, o přízeň se ucházely i Durban (Jihoafrická republika), Madrid (Španělsko), San Francisco (USA) a Soul (Jižní Korea). Bylo to poprvé v historii, kdy největší plaveckou událost hostila Čína.

Místem konání soutěží byl Shanghai Oriental Sports Center v blízkosti výstaviště pro Expo 2010. Sestává z kryté haly s kapacitou 12 tisíc diváků určené pro bazénové a synchronizované plavání, bazénu pro vodní pólo, Jinshan City Beach pro disciplíny dálkového plavání a otevřeného bazénu pro skoky do vody s kapacitou tribun pro pět tisíc diváků.

Medailové pořadí zemí

Výsledky

Bazénové plavání

Muži

Volný způsob

50 m volný způsob 

Finále 30. července 2011

100 m volný způsob 

Finále 28. července 2011

200 m volný způsob 

Finále 26. července 2011

400 m volný způsob 

Finále 24. července 2011

800 m volný způsob 

Finále 27. července 2011

1500 m volný způsob 

Finále 31. července 2011

Znak

50 m znak 

Finále 31. července 2011

100 m znak 

Finále 26. července 2011

200 m znak 

Finále 29. července 2011

Prsa

50 m prsa 

Finále 27. července 2011

100 m prsa 

Finále 25. července 2011

200 m prsa 

Finále 29. července 2011

Motýlek

50 m motýlek 

Finále 25. července 2011

100 m motýlek 

Finále 30. července 2011

200 m motýlek 

Finále 27. července 2011

Polohový závod

200 m polohový závod 

Finále 28. července 2011

400 m polohový závod 

Finále 31. července 2011

Štafeta

4 x 100 m volný způsob 

Finále 24. července 2011

4 x 200 m volný způsob 

Finále 29. července 2011

4 x 100 m polohový závod 

Finále 31. července 2011

Ženy

Volný způsob

50 m volný způsob 

Finále 31. července 2011

100 m volný způsob 

Finále 29. července 2011

200 m volný způsob 

Finále 27. července 2011

400 m volný způsob 

Finále 24. července 2011

800 m volný způsob 

Finále 30. července 2011

1500 m volný způsob 

Finále 26. července 2011

Znak

50 m znak 

Finále 28. července 2011

100 m znak 

Finále 26. července 2011

200 m znak 

Finále 30. července 2011

Prsa

50 m prsa 

Finále 31. července 2011

100 m prsa 

Finále 26. července 2011

200 m prsa 

Finále 29. července 2011

Motýlek

50 m motýlek 

Finále 30. července 2011

100 m motýlek 

Finále 25. července 2011

200 m motýlek 

Finále 28. července 2011

Polohový závod

200 m polohový závod 

Finále 25. července 2011

400 m polohový závod 

Finále 31. července 2011

Štafeta

4 x 100 m volný způsob 

Finále 24. července 2011

4 x 200 m volný způsob 

Finále 28. července 2011

4 x 100 m polohový závod 

Finále 30. července 2011

Dálkové plavání

Muži

5 km 

Finále 22. července 2011

10 km 

Finále 20. července 2011

25 km 

Finále 23. července 2011

Ženy

5 km 

Finále 22. července 2011

10 km 

Finále 19. července 2011

25 km 

Finále 23. července 2011

Smíšená družstva

5 km 

Finále 21. července 2011

Synchronizované plavání

Ženy

Kombinace 

Finále 21. července 2011

Sólo (technický program) 

Finále 17. července 2011

Duety (technický program) 

Finále 18. července 2011

Týmy (technický program) 

Finále 19. července 2011

Sólo (volný program) 

Finále 20. července 2011

Duety (volný program) 

Finále 22. července 2011

Týmy (volný program) 

Finále 23. července 2011

Skoky do vody

Muži

1 m prkno 

Finále 18. července 2011

3 m prkno 

Finále 22. července 2011

10 m věž 

Finále 24. července 2011

Synchronní skoky 3 m prkno 

Finále 19. července 2011

Synchronní skoky 10 m věž 

Finále 17. července 2011

Ženy

1 m prkno 

Finále 19. července 2011

3 m prkno 

Finále 23. července 2011

10 m věž 

Finále 21. července 2011

Synchronní skoky 3 m 

Finále 16. července 2011

Synchronní skoky 10 m věž 

Finále 18. července 2011

Vodní pólo

Muži 

 Finále (30. července 2011)
 Srbsko – Itálie 7:8 p.p.
 O třetí místo (30. července 2011)
 Maďarsko – Chorvatsko 11:12
 O páté místo (30. července 2011)
 USA – Španělsko 10:11
 O sedmé místo (30. července 2011)
 Německo – Černá Hora 5:8

Ženy 

 Finále (29. července 2011)
 Čína – Řecko 8:9
 O třetí místo (29. července 2011)
 Rusko – Itálie 8:7
 O páté místo (29. července 2011)
 USA – Austrálie 5:10
 O sedmé místo (29. července 2011)
 Kanada – Nizozemsko 7:8

Externí odkazy 
 Aktuální výsledky na stránkách Mezinárodní plavecké federace 

2011
Plavání v roce 2011
Sport v Číně v roce 2011
Plavání v Číně
Sportovní události v Číně
Sport v Šanghaji